Krampus har flera betydelser:

 Krampus – folkloristisk bockfigur kopplad till julen i delar av Europa.
 Krampus – robot i TV-serien Labyrint, skapad för SVT 2012, se Labyrint (TV-serie 2012)
 Anisocentropus krampus – nattsländeart beskriven av Malicky 1994.